Mohamed Szaláh Gáli (, nyugati átírással: Mohamed Salah Ghaly; Baszijun, 1992. június 15. –) egyiptomi válogatott labdarúgó, jelenleg az angol Liverpool FC játékosa.

Pályafutása 
Szaláh pályafutását az egyiptomi al-Mukavilun csapatában kezdte, itt debütált a felnőtt csapatban 2010-ben, és innen szerződtette a svájci FC Basel 2012-ben. Ekkorra már a válogatottal megjárta a 2011-es U20-as világbajnokságot és, a 2012-es londoni olimpiát is. Első mérkőzését a UEFA-bajnokok ligája selejtezőjében játszotta a norvég Molde ellen. Augusztus 12-én a bajnokságban is bemutatkozott az FC Thun ellen, egy héttel később pedig első gólját is megszerezte a svájci csapatban. A 2012-2013-as szezonban bejutottak az Európa-liga elődöntőjébe. Szaláh a Chelsea FC negyeddöntőbeli kiejtéséhez góllal járult hozzá. A bajnokság végén bajnoki címet is ünnepelhetett.

2014. január 23-án szerződtette a Chelsea FC, mintegy 11 millió euróért. Február 8-án debütált a Premier League-ben a Newcastle United ellen, március 22-én pedig első gólját is megszerezte az Arsenal FC elleni londoni derbin. 2015 februárjában előbb a Fiorentina, majd a 2015-2016-os szezon kezdetén az AS Roma vette kölcsön, majd a fővárosiak később végleg megszerezték. Amikor 2017-ben a Liverpoolhoz igazolt, a csapat legdrágább játékosigazolásává vált, és a 11-es mezszámot kapta. 2018-ban megkapta a Premier League-ben az év játékosának járó díjat.

Sikerei, díjai

Klubcsapatok
FC Basel
Svájci bajnok: 2012–13, 2013–14
Chelsea FC
Angol bajnok: 2014–15
Angol ligakupa: 2014–15
Liverpool FC
Angol bajnok: 2019-2020
Bajnokok Ligája: 2018–19
UEFA-szuperkupa: 2019
FIFA-klubvilágbajnokság: 2019

Válogatott 
U20-as afrikai nemzetek kupája bronz: 2011
Afrikai nemzetek kupája ezüstérmes: 2017,2022

Egyéni 
 Az év afrikai labdarúgója: 2017, 2018
 Az év angol labdarúgója (PFA): 2017–18
 Puskás Ferenc-díj: 2018
Golden Foot-díj: 2021

Statisztika

Klub 
2019. május 23-án frissítve.

Válogatott 
2018. november 16-án frissítve

Válogatott góljai 
2017. október 8-án frissítve.

Jegyzetek

További információk 

Élő személyek
1992-ben született személyek
Egyiptomi labdarúgók
A Basel labdarúgói
A Chelsea labdarúgói
A Fiorentina labdarúgói
Az AS Roma labdarúgói
A Liverpool FC labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Swiss Super League labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
A FIFA Puskás Ferenc-díjasai
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók